

Musique
 Brothers in Arms est un album de Dire Straits sorti en 1985.
Brothers in Arms est une chanson de cet album.

Jeu vidéo 
 Brothers in Arms est une série de jeux vidéo ;
 Brothers in Arms: Road to Hill 30 est un jeu vidéo de simulation de tir à la première personne sorti en 2005 sous divers formats,
 Brothers in Arms: Earned in Blood,
 Brothers in Arms: Hell's Highway ;
 Brothers in Arms est un jeu de tir à la troisième personne en 3D développé et publié par Gameloft pour le service de jeux mobiles N-Gage.

Films
Brothers in Arms est le titre anglais de L'Union sacrée, un film français réalisé par Alexandre Arcady en 1989
Brothers in Arms est un film américain réalisé par George Bloom en 1989
Brothers in Arms est un documentaire sur la guerre du Viet-Nam réalisé par Paul Alexander en 2003
Brothers in Arms est un western réalisé par Jean-Claude La Marre en 2005
 Brothers in Arms est un film dramatique britannico-américain de Henry-Alex Rubin, sorti en 2019.